Шале́т-сюр-Вуа́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Шаванж. Округ коммуны — Бар-сюр-Об.

Код INSEE коммуны — 10073.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к востоку от Парижа, в 60 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 31 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 141 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 79 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 64 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 81,0 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 64 активных работали 62 человека (35 мужчин и 27 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 15 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 5 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об